Löw ou Loew est un patronyme germanique, porté par plusieurs personnalités :

 Friedrich Hermann Loew (1807-1878), entomologiste allemand ;
 Jacques Loew (1908-1999), dominicain français ;
 Jacques Loew (1914-1975), réalisateur français ;
 Joachim Löw (1960-), joueur, puis entraîneur allemand de football ;
 Marcus Loew (1870-1927), homme d'affaires et pionnier américain de l'industrie du cinéma ;
  (1970-), réalisateur suédois
 Siegfried Löw (1933-1962), alpiniste allemand ;
 Victor Löw (1962-), acteur néerlandais.

Patronyme allemand
Patronyme germanique